Emirat de Manazkert, emirat musulmà d'Armènia sorgit vers el 772 
 Batalla de Manazkert (1071)
 Manazkert, oficialment Malazgirt, ciutat de Turquia